Станфилд има више значења:
 Станфилд (Аризона)
 Станфилд (Орегон)
 Станфилд (Северна Каролина)